Monastère d’Agía Triáda (, ou , « monastère de la Sainte Trinité ») peut désigner :
en Grèce 
Monastère d'Agía Triáda (Arcadie)
Monastère d'Agía Triáda (Béotie)
Monastère d'Agía Triáda (Kardítsa)
Monastère d'Agía Triáda (Corinthie)
Monastère d'Agía Triáda des Météores
Monastère d'Agía Triáda du Pirée
Monastère d'Agía Triáda de Samos
Monastère d'Agía Triáda (La Canée)